Intergeo bezeichnet: 

 Intergeo (Fachmesse), einen vom Deutschen Verein für Vermessungswesen veranstalteten Fachkongress
 Intergeo (EU-Projekt), ein von der Europäischen Union mitfinanziertes Projekt zur Verbreitung von Dynamischer Geometrie Software

Abkürzung